Не́вельский район — районы в России:

 Невельский район — административно-территориальная единица Псковской области.
 Невельский район — административно-территориальная единица Сахалинской области, в границах района находится образованное муниципальное образование «Невельский городской округ».